Francesc Puig (actor) (s. XIX), tenor còmic
 Francesc Puig (ciclista) (n. s. XX), ciclista
 Francesc Puig i Alfonso (1865 – 1946), editor, llibreter i polític local català, avi del pintor i artista Antoni Tàpies
 Francesc Puig i Espert (1892 - 1967) , professor, polític i escriptor valencià
 Francesc Puig i Sorribes (s. XVII - s. XVIII), militar català, el qual va servir en el Regiment de Reials Guàrdies Catalanes
 Francesc Puig i Terrats (? - 1675), resistent nord-català, executat per l'exèrcit borbònic
 Francesc X. Puig Rovira (n. 1934), doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
 Francesc Xavier Puig i Andreu (1936 - 1988), advocat, empresari i polític lleidatà